A 2008-as WTCC francia nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2008. június 1-jén rendezték meg Pau-ban, Franciaországban.

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

További információk 
 Eredmények

Francia
Autóversenyzés Franciaországban